The Last Command steht für:

 den Originaltitel des Spielfilmes Sein letzter Befehl von Josef von Sternberg aus dem Jahr 1928.
 den Titel eines Star-Wars-Romans aus der Thrawn-Trilogie.
 The Last Command (Album), ein Album der US-amerikanischen Metal-Band W.A.S.P.